Kulturweg steht für:
 Kulturweg der Alpen
 Kulturweg des Europarats
 Kulturweg Brey-Spay-Jakobsberg, Rheinland
 Kulturwege Schweiz
 Kulturweg Baden–Wettingen–Neuenhof
 Mitteleuropäische Eisenstraße#Kulturweg des Europarates

Siehe auch:
 Kulturwanderweg